

Codici 
 HET – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Hohhot-Baita (Cina)

Geografia
 Hét – comune dell'Ungheria

Altro 
 Het  – definizione usata nei fandom per le storie a tema eterosessuale laddove il genere slash è preponderante
 Het – gruppo di popoli sudamericani, di cui erano parte i Chechehet